A 2004-es F3 Euroseries volt a sorozat második kiírása. A szezon április 17-én kezdődött a Hockenheimringen és itt is fejeződött be, október 3-án.

Versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

A bajnokság végeredménye 

1 Megjegyzés: Eric Salignon pole-pozícióját a paui első versenyen motorcsere miatt elvették, és Salignont tíz hellyel hátrébb sorolták a rajtrácson. Csapata fellebbezett, ami sikeres volt, azonban a pole-ért járó pontot nem osztották ki.

Újoncok

Csapatverseny

Nemzetek kupája

Lásd még 

 2004-es Masters of Formula 3

Források

Külső hivatkozások 
 Forix.autosport.com
 Speedsport Magazine
 Formel3guide.com 
 F1Prospects.com

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3